

Astronomia
 270373 William – asteroide del sistema solare

Geografia
 Stati Uniti d'America
 William Innocentini – centro abitato di Saint Croix (Isole Vergini americane)
 William  Innocentini – centro abitato della Contea di Tucker (Virginia Occidentale)

Onomastica
 William – forma inglese del nome proprio di persona italiano Guglielmo

Persone

 William, principe di Galles – membro della famiglia reale britannica
 will.i.am – rapper, produttore discografico, stilista, attore e doppiatore statunitense
 Will Hunt – batterista statunitense
 William – rapper finlandese
 William – calciatore brasiliano
 William – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 Williams
 Guglielmo (disambigua)

Altri progetti